SLR kan henvise til:

 Spejlreflekskamera - på engelsk også kaldet Single Lens Reflex
 Radio SLR - en dansk lokalradio
 en selvladende riffel (fra engelsk Self Loading Rifle)
 Mercedes-Benz SLR McLaren - en bil
 Satellite laser ranging - en målemetode ved brug af satellitter